Сен-Марсе́ль-д’Арде́ш (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Бур-Сент-Андеоль. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07264.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2401 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1556 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1094 были экономически активными, 462 — неактивными (показатель активности — 70,3 %, в 1999 году было 68,7 %). Из 1094 активных работали 976 человек (552 мужчины и 424 женщины), безработных было 118 (46 мужчин и 72 женщины). Среди 462 неактивных 138 человек были учениками или студентами, 161 — пенсионерами, 163 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Сен-Сюльпис (XIII век), исторический памятник
 Часовня Сен-Жюльен-де-ла-Рен
 Пещера Сен-Марсель, самая глубокая пещера в департаменте Ардеш

Известные уроженцы 
 Франсуа де Берни (1715—1794) — кардинал и министр Людовика XV.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш